Botella (envàs) o Botella (recipient), bot petit
 Edifici Botella, edifici residencial modernista de Xàtiva
 Barranc de Botella, curs fluvial al Pallars Sobirà
 Biografies:
 Alfred Botella i Vicent (1951), polític i sindicalista valencià
 Alvaro Botella i Pérez (Alacant 187?-Mende Lozère, 1939), polític alacantí republicà i socialista, que fou president de la Diputació d'Alacant, governador
 Ana Botella Gómez (1957), política valenciana
 Ana María Botella Serrano (1954), política espanyola, esposa del president del Govern espanyol José María Aznar
 Federico de Botella y de Hornos (Alacant, 1822 - 1899), enginyer de mines i cartògraf valencià
 Jaume Botella Mayor (La Vila Joiosa, 1931 - 1995), polític valencià, darrer alcalde del franquisme de La Vila Joiosa i diputat
 Joan Botella Corral (Barcelona, 1951), politòleg i professor universitari català, catedràtic universitari de ciència política i president de la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores
 Juan Botella Ruiz-Castillo (Madrid, 1961), director artístic i dissenyador de producció de cinema espanyol
 Joan Botella Asensi (1884-1942), polític valencià
 Jordi Botella Miró (1948), escriptor i mestre valencià
 José Botella Almodóvar (1953), futbolista alacantí
 José Botella Andrés (Elx, 1837 - València, 1889), polític valencià, diputat a les Corts durant el regnat d'Isabel II i la restauració borbònica
 José Botella Llusiá (Madrid, 1912 - Toledo, 2002), investigador i metge espanyol especialitzat en ginecologia i obstetrícia
 José Manuel Botella Crespo (Madrid, 1949 - Torrevieja, 2021), polític madrileny, diputat a les Corts Valencianes
 María Dolores Botella Arbona (Carcaixent, 1945), política valenciana, alcaldessa de Carcaixent i diputada a les Corts Valencianes en les legislatures VII i VIII 
 Onofre d'Alentorn i de Botella, 82è president de la Generalitat de Catalunya (1608-1611)
 Pepe Botella, malnom de Joseph Bonaparte (1768-1844), germà gran de l'emperador Napoleó Bonaparte
 Salvador Botella Rodrigo (1929-2006), ciclista valencià.